Coquille (Oregon)
 La Coquille

Desambiguações de topônimos